Aleksandr Amisulashvili (Telavi, 20 de agosto de 1982) é um futebolista profissional aposentado da Geórgia. Atuou como defensor em clubes como Krylya Sovetov e Inter Baku. Tem diversos títulos conquistados na carreira, dentre eles, Liga Georgiana, Supertaça Ucraniana, Taça Ucraniana e Liga Ucraniana.

Ligações externas 

Futebolistas da Geórgia
Futebolistas do SK Dinamo Tbilisi
Futebolistas do Dnipro Dnipropetrovsk
Futebolistas do SC Tavriya Simferopol
Futebolistas do Shinnik Yaroslavl
Futebolistas do PFC Spartak Nalchik
Futebolistas do Kayserispor Kulübü
Futebolistas do Krylia Sovetov
Futebolistas do Inter Baku
Jogadores da Seleção Georgiana de Futebol